Makedonska republička nogometna liga je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1950.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Rabotnik" iz Bitolja.

Ljestvica 

 "Pobeda" iz Prilepa se veći dio sezone nazivala "Goce Delčev"

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Kvalifikacije za ulazak u ligu 
 Sudionici 
 Belasica Strumica 
 Borec Kumanovo  
 Bratstvo Gostivar 
 Karaorman Struga 
 Osogovo Kočani 
 Torpedo Skoplje

Unutrašnje poveznice 
 Treća savezna liga 1950.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 exyufudbal.in.rs, Nogometno prvenstvo FNRJ 1950., Makedonska liga, wayback arhiva 
  

MAK 1950 1
MAK 1 republička 
1950 1 republička
1950